est la formule brute de plusieurs isomères.

 1,8-dichloro-3,6-dinitrocarbazole, numéro CAS 
 5-(3,4-dichloro-2,5-dioxopyrrol-1-yl)-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, numéro CAS 
 4-(2,4-dichlorophénoxy)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, numéro CAS 
 4-(3,5-dichlorophénoxy)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, numéro CAS

Notes et références